Painted Desert (désert peint) occupe une partie du Petrified Forest National Park dans l'Arizona, à l'ouest des États-Unis. 

  est un film de David Howard sorti en 1938.
  est un film de Masato Harada sorti en 1993.
 Painted Desert est un album d'Ikue Mori, sorti en 1997.